Вучев може да се отнася за:
 Климент Вучев (р. 1937), български бизнесмен и политик
 Александър Вучев (р. 1990), български футболист
 Димитър Вучев (р. 1990), български икономист, журналист и политик